Гара́жна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Гаражна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Гаражна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Гаражна вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Гаражна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 У місті Київ:
 Гаражна вулиця — вулиця в Дарницькому районі (с-ще Бортничі).
 Гаражна вулиця — вулиця в Дніпровському районі (Райдужний масив).
 Гаражна вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Гаражна вулиця — вулиця в місті Полтава.

 Гаражна вулиця — зникла вулиця в Києві, у місцевості Караваєві дачі.

Вулиці